Никульников — русская фамилия. Известные носители:
 Никульников, Алексей Алексеевич (род. 1961) — советский и российский актёр театра и кино.
 Никульников, Иван Константинович (1916—1980) — Герой Советского Союза.